Sanningasoq bezeichnet:
 Sanningasoq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sanningasoq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Sanningasoq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Sanningasoq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Sanningasoq (See), See im Distrikt Ilulissat, Grönland